

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Joseph de Kermarec, (1788-1845), homme politique français ;
 Hippolyte de Kermarec, (1812-1872), homme politique français ;

Toponymie
 La Croix de Kermarech, est située au lieu-dit Kermarec, sur la commune de Baud dans le Morbihan.

Homonymie de patronyme